Sitsch steht für:

 Verwaltungszentren der Kosaken, siehe Sitsch
 eine Serie ukrainischer Satelliten, siehe Sich-2

Siehe auch:
 Sitch
 Sytch
 Sycz